Lese peut désigner :
 les Lese, une population d'Afrique centrale
 le lese, une langue soudanique centrale